Поселье — название населённых пунктов:

Россия 
 Поселье — село в Бичурском районе Республики Бурятия.
 Поселье — село в Иволгинском районе Республики Бурятия.
 Поселье — микрорайон в составе Советского района города Улан-Удэ Республики Бурятия.
 Поселье — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Поселье — село в Карымском районе Забайкальского края.

 Нижнее Поселье — деревня в Карагайском районе Пермского края.

См. также 
 Подселье
 Приселье
 Посёлок (значения)